40 kontra 20 – polski program telewizyjny typu reality show emitowany od 28 czerwca 2021 na antenie TVN 7, oparty na niemieckim formacie M.o.m. Milf or Missy

Charakterystyka programu 
Bohaterami jest dwóch mężczyzn – starszy i młodszy, o których względy będą starać się panie w różnym wieku. Panowie będą próbowali zarazić je swoimi pasjami, jak i stylem życia. Z kolei uczestniczki będą brały udział w licznych konkurencjach, zawodach, przy czym nie zabraknie również randek i spotkań na osobności. W każdym tygodniu jedna z uczestniczek będzie musiała pożegnać się z programem, a mężczyźni ostatecznie wybiorą wybranki swojego serca.

Spis edycji

Uczestnicy

Pierwsza edycja

Druga edycja

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 

https://tvn.pl/programy/czterdziesci-kontra-dwadziescia

Programy typu reality show
Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy TVN 7